Ganzhou () ist eine bezirksfreie Stadt in der Provinz Jiangxi der Volksrepublik China und hat auf einer Fläche von 39.379,64 km² 8.970.014 Einwohner (Stand: Zensus 2020). In dem eigentlichen städtischen Siedlungsgebiet von Ganzhou leben 1.440.000 Menschen (Stand: Ende 2018).

Administrative Gliederung 
Auf Kreisebene setzt sich Ganzhou aus drei Stadtbezirken, 13 Kreisen und zwei kreisfreien Städten zusammen. Diese sind (Stand: Zensus 2010):
 Stadtbezirk Zhanggong (章贡区), 479 km², 642.653 Einwohner;
 Stadtbezirk Nankang (南康区), 1.845 km², 787.636 Einwohner;
 Stadtbezirk Ganxian (赣县区), 2.993 km², 546.964 Einwohner;
 Kreis Xinfeng (信丰县), 2.878 km², 664.047 Einwohner;
 Kreis Dayu (大余县), 1.368 km², 289.378 Einwohner;
 Kreis Shangyou (上犹县), 1.544 km², 257.464 Einwohner;
 Kreis Chongyi (崇义县), 2.197 km², 187.234 Einwohner;
 Kreis Anyuan (安远县), 2.375 km², 340.740 Einwohner;
 Kreis Dingnan (定南县), 1.316 km², 172.771 Einwohner;
 Kreis Quannan (全南县), 1.521 km², 180.691 Einwohner;
 Kreis Ningdu (宁都县), 4.053 km², 794.806 Einwohner;
 Kreis Yudu (于都县), 2.893 km², 853.457 Einwohner;
 Kreis Xingguo (兴国县), 3.214 km², 719.830 Einwohner;
 Kreis Huichang (会昌县), 2.722 km², 445.137 Einwohner;
 Kreis Xunwu (寻乌县), 2.311 km², 288.207 Einwohner;
 Kreis Shicheng (石城县), 1.582 km², 278.246 Einwohner;
 Stadt Longnan (龙南市), 1.641 km², 300.301 Einwohner;
 Stadt Ruijin (瑞金市), 2.448 km², 618.885 Einwohner.

Zwischen 1929 und 1934 war Ganzhou ein Teil des Jiangxi-Sowjet, eine der Basen der Kommunistischen Partei Chinas. Wegen der Nähe des Zentrums von Ganzhou zur roten Hauptstadt Ruijin war die Stadt Opfer einer Reihe von Einkreisungsversuchen durch die Kuomintang.

Klimatabelle

Städtepartnerschaften 
  Freetown, seit 2008

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Jiangxi
Bezirksfreie Stadt
Millionenstadt